Miribel (Ain), municipi al departament de l'Ain (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Miribel (Droma), municipi al departament de la Droma (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Miribel-Lanchâtre, municipi al departament de la Isèra (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Miribel-les-Échelles, municipi al departament de la Isèra (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Cantó de Miribel, cantó al districte de Bourg-en-Bresse (departament de l'Ain, França)
 Marquesat de Miribel, jurisdicció feudal de la regió de Bugei